Els hemiciònids (Hemicyonidae) foren una família de carnívors prehistòrics que visqueren entre l'Oligocè superior i el Miocè mitjà. Se n'han trobat fòssils a Europa, Turquia i la Xina.

Referències 

 
Caniformes de l'Oligocè
Caniformes del Miocè